Aljoscha steht für:

 Aljoscha (Vorname), Koseform des männlichen Vornamens Alexei
 Aljoscha (Künstler) (* 1974), ukrainischer Bildhauer und Maler
 Aljoscha Popowitsch, russische Sagengestalt

Siehe auch:
 Alyosha (* 1986), ukrainische Sängerin

 Aljoscha der Topf, Kurzgeschichte von Lew Tolstoi (1905)
 Aljoscha-Monument, Weltkriegs-Ehrenmal in Murmansk, Russland